Der BSI Challenger Lugano 2008 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Juli 2008 in Lugano stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 105 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Lugano